Бу́час () — литовская фамилия. Её женские варианты Буче́не (Bučienė; замужняя женщина) и Буча́йте (Bučaitė ; незамужняя женщина).

 Бучас, Бернардас (1903—1979) — литовский скульптор, художник и график, муж поэтессы Саломеи Нерис
 Бучас, Йонас (1900—1973) — литовский экономист, доктор экономических наук, ректор Вильнюсского государственного университета.
 Бучас, Казимерас (1908—1992) — литовский архитектор.
 Бучас, Юргис (род. 1936) — литовский архитектор.